Об'єктноорієнтована мова програмування (ОО-мова) — мова, побудована на принципах об'єктноорієнтованого програмування.

В основі концепції об'єктноорієнтованого програмування лежить поняття об'єкта — певної сутності, яка об'єднує в собі поля (дані) і методи (виконувані об'єктом дії).

Наприклад, об'єкт Людина може мати поля Ім'я, Прізвище і методи Їсти і Спати. Відповідно, у програмі можемо використовувати оператори Людина.Ім'я:="Іван" і Людина.Їсти(їжа).

Особливості 
В сучасних ОО-мовах використовуються механізми:

 Успадкування. Створення нового класу об'єктів шляхом додавання нових елементів (методів) до вже наявного. Деякі ОО-мови дозволяють виконувати множинне успадкування, тобто об'єднувати в одному класі можливості кількох інших класів.
 Інкапсуляція. Приховування деталей реалізації, яке дозволяє вносити зміни в частини програми безболісно для інших її частин, що істотно спрощує супровід і модифікацію ПЗ.
 Поліморфізм. За поліморфізму деякі частини (методи) батьківського класу замінюються новими, що реалізують специфічні для даного нащадка дії. Таким чином, інтерфейс класів залишається колишнім, а реалізація методів з однаковою назвою та набором параметрів різниться. В ООП зазвичай застосовується поліморфізм підтипів (званий при цьому просто «поліморфізмом»), нерідко у формі .

Список мов 
Неповний список об'єктноорієнтованих мов програмування:  ActionScript (3.0)
 Ada
 C#
 C++
 Cyclone
 D
 Dylan
 Eiffel
 F#
 Io
 Java
 JavaScriptПонимание ООП в JavaScript
 JScript. NET
 Object Pascal
 Objective-C
 Perl
 PHP
 PowerBuilder
 Python
 Ruby
 Scala
 Simula
 Smalltalk
 Swift
 Vala
 VB.NET
 
 
 X++
Крім ОО-мов загального призначення існують і вузькоспеціалізовані ОО-мови.

Примітки

Література

Посилання 
 Коротко про історію об'єктноорієнтованого програмування (рос.)
Об'єктно-орієнтовані мови програмування